Elena Barani – pallamanista italiana
 Giorgio Barani – saggista italiano
 Lucio Barani – politico italiano
 Ẕiyāʾ al-Dīn Baranī – scrittore indiano